Рок-Ателье — советская и российская рок-группа, основанная в 1980 году Крисом Кельми.

История 
В 1980 году по инициативе главного режиссёра Театра Ленинского комсомола Марка Захарова Крис Кельми набирает музыкантов и создаёт группу «Рок-Ателье».

В состав группы, помимо Криса Кельми (клавишные), вошли Павел Смеян (вокал, флейта, фортепиано), Александр Смеян (вокал, бас-гитара), Сергей Берёзкин (гитара), Борис Оппенгейм (клавишные), Юрий Титов (ударные). Братья Смеяны, Берёзкин и Титов до этого играли в группе «Виктория» (Титов — ранее вместе с Кельми в «Високосном лете»), а Оппенгейм — в авангардном ансамбле «Диссонанс». В сентябре группа впервые выступила на сцене театра, был записан магнитофонный альбом «Распахни окно». В декабре трагически погибает Александр Смеян, и «Рок-Ателье» лишается своего главного автора. Новым бас-гитаристом стал Камиль Чалаев из «Диссонанса»; к группе также присоединился бывший солист «Аракса» Александр Садо.

В 1981 году фирма «Мелодия» выпустила на основе прошлогодних записей гибкий миньон «Рок-Ателье» с песней Криса Кельми на слова Александра Смеяна «Распахни окно» и с песней А. Смеяна «Я пел, когда летал». Группа участвует в постановке рок-оперы «Юнона и Авось»; для спектакля «Люди и птицы» Крис Кельми написал песни на стихи Маргариты Пушкиной и Юрия Энтина. «Рок-Ателье» участвовало и в прежних музыкальных спектаклях театра («Автоград XXI», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»). Музыканты группы написали песни и музыку к мультфильму «Пёс в сапогах» (на следующий год сотрудничество с режиссёром Ефимом Гамбургом продолжилось сочинением музыки к мультфильму «Парадоксы в стиле рок»). Шла запись маленькой пластинки «Свежий ветер».

Эта пластинка вышла в 1982 году. С вошедшей в неё песней Криса Кельми на слова Маргариты Пушкиной «Если метель» «Рок-Ателье» дебютировало на телевидении.

В 1987 году участвует в первой телепередаче «Рождественские встречи». «Рок-Ателье» выступает на крупных рок-фестивалях в Испании и Швейцарии («Lesien Rock Festival»).

С этого времени и до самого конца 1980-х годов состав инструменталистов группы полностью состоял из уроженцев города Павлодара (Казахская ССР): Александр Багнов — бас-гитара, Руслан Давыдов — гитара (ныне владелец компании ERG Custom Guitars), Илларион (Ларсен) Давыдов — Саксофон, Эдуард Супрунов — клавишные, Вячеслав Захаров — ударные.

В 1989 году песня «Ночное рандеву», написанная совместно всеми участниками коллектива, победила во всесоюзном конкурсе «Песня года».

В 1989 году состоялось зарубежное турне группы «Рок-Ателье». Группа распадается в 1990 году, и возобновляет свою деятельность в 2003 году.

Состав 
 Евгений Прохоров — вокал, гитара
 Андрей Астафьев — вокал, клавишные
 Олег Пронишев — вокал, бас-гитара
 Алексей Белин — вокал, барабаны
 Крис Кельми — художественный руководитель, вокал, гитара
 Олег Пронишев — директор (с 2003 по настоящее время)

Бывшие участники 
 Крис Кельми † (1955—2019) — вокал, клавишные (1980—2019)
 Павел Смеян † (1957—2009) — вокал (1980—1984)
 Александр Смеян † (1957—1980) — вокал, бас-гитара (1980)
 Андрей Давидян † (1956—2016) — вокал
 Ольга Кормухина — вокал (1987—1988)
 Вадим Усланов — вокал (1988—1989)
 Александр Садо — вокал
 Валерий Каримов — вокал (1990)
 Валентин Лезов — бас-гитара
 Александр Ярош — гитара
 Валерий Липец — бас, гитара
 Сергей Кокорин — клавишные
 Руслан Давыдов — гитара
 Илларион Давыдов — саксофон
 Александр Багнов — бас-гитара
 Вячеслав Захаров — ударные
 Эдуард Супрунов — клавишные
 Борис Оппенгейм — клавишные (1980—1984)
 Камиль Чалаев — вокал, бас-гитара, скрипка, виолончель (1981—1984)
 Сергей Берёзкин — гитара
 Юрий Титов — ударные
 Константин Веретенников — гитара
 Анатолий Абрамов — ударные
 Николай Парфенюк — гитара

Дискография 
  — «Распахни окно» (магнитофонный альбом)
  — «Рок-Ателье» (гибкий миньон)
  — «Свежий ветер» (миньон)
  — Мираж
 1987 — Взлёт
 1987 — Замыкая круг
  — Мы знаем
 1990 — Открой свой Сезам
  — Я пел, когда летал

Музыкальные сказки 
 1985 — Происшествие в стране Мульти-Пульти

Фильмография 
Музыка
 1981 — Пёс в сапогах
 1982 — Парадоксы в стиле рок
 1986 — Они и мы
 2001 — Я — кукла

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Рок-Ателье»

 
Рок-группы СССР
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Крис Кельми